Во́тсон (, іноді передається як Ва́тсон) — прізвище англійського та шотландського походження. Патронім, утворений від імені Вот (), скороченої форми імені Волтер ().

Займає 44-те місце за розповсюдженістю у Великій Британії (42-те місце в Англії, 20-те у Шотландії, 121-ше в Уельсі і 74-те у Північній Ірландії).

Відомі носії прізвища

А 
 Анджалі Вотсон (; ?) — захисниця природи зі Шрі-Ланки.

В 
 Вік Вотсон (; 1897—1988) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Віллі Вотсон (; 1920—2004) — англійський футболіст, тренер і професійний гравець в крикет.

Г 
 Гаррі Вотсон (; 1923—2002) — канадський хокеїст.
 Гезер Вотсон (;  1992) — британська тенісистка.
 Геміш Вотсон (; 1993) — новозеландський футболіст, центрфорвард.
 Грехем Вотсон (; 1956) — британський політик, ліберальний демократ.
 Г'ю Сітон-Вотсон (; 1916—1984) — британський історик та політолог.

Д 
 Девід Вернон Вотсон (;  1946) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Девід Вотсон (;  1983) — південноафриканський хокеїст
 Дейв Вотсон (;  1961) — англійський футболіст.
 Джеймс Вотсон (;  1928) — американський молекулярний біолог.
 Джеймс Крейг Вотсон (; 1838—1880) — канадо-американський астроном.
 Джесіка Вотсон (;  1999) — австралійська морячка та мандрівниця.
 Джиммі Вотсон (;  1952) — канадський хокеїст.
 Джи-Вон Вотсон (;  1983) — ямайський футболіст.
 Джо Вотсон (;  1943) — канадський хокеїст.
 Джон Бродес Вотсон (; 1878—1958) — американський психолог, засновник біхевіоризмму.
 Дональд Вотсон (; 1910—2005) — британський громадський діяч, засновник першого веганського товариства.

Е 
 Емілі Вотсон (;  1967) — англійська акторка театру та кіно.
 Емма Вотсон (;  1990) — британська кіноакторка.
 Ерл Вотсон (;  1979) — американський професійний баскетболіст.

К 
 Кріс Вотсон (, уроджений ); 1867—1941) — третій Прем'єр-міністр Австралії.

Л 
 Лерой Вотсон (;  1965) — британський лучник, олімпійський медаліст (1988).
 Люсіль Вотсон (; 1879—1962) — канадська акторка, номінантка на премію «Оскар» (1943).

М 
 Майлз Чемлі-Вотсон (; 1989) — американський фехтувальник на рапірах, олімпійський медаліст (2016).
 Марк Вотсон (; 1970) — канадський футболіст, захисник.
 Маркус Вотсон (; 1991) — британський регбіст, олімпійський медаліст (2016).

О 
 Остін Вотсон (;  1992 — американський хокеїст.

П 
 Пол Вотсон (;  1950) — рухів на захист навколишнього середовища і за права тварин.
 Пол Джозеф Вотсон (, відомий як PJW;  1982) — британський відеоблогер, радіоведучий, публіцист і конспіролог.

Р 
 Роберт Сітон-Вотсон (; 1879—1951) — британський історик-славіст і громадський діяч.

С 
 Стів Вотсон (;  1974) — англійський футболіст, що грав на позиції правого захисника та півзахисника.

Т 
 Тейлор Елліс-Вотсон (;  1993) — американська легкоатлетка, спринтерка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Текс Вотсон (;  1945) —американський вбивця.
 Тіффані Вотсон (;  1995) — американська порноактора і еротична фотомодель.
 Том Вотсон (;  1967) — британський політик-лейборист.
 Том Вотсон (; 1859—1915) — англійський футбольний тренер.
 Томас Вотсон (молодший) (; 1914—1993) — директор компанії IBM, син її засновника Томаса Вотсона (старшого).
 Томас Вотсон (старший) (; 1874—1956) — американський підприємець, один із засновників і перший президент компанії IBM.

Ф 
 Філ Вотсон (; 1914—1991) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Френсіс Вотсон (; 1907—1992) — британський історик мистецтва.

Ч 
 Чарльз Вотсон-Вентворт (; 1730—1782) — 9-й і 13-й прем'єр-міністр Великої Британії.

Персонажі 
 Доктор Ватсон () — персонаж оповідань про Шерлока Холмса Артура Конан-Дойла.
 Мері Джейн Вотсон (), часто скорочується як Ем-Джей () — персонаж коміксів про Людину-Павука видавництва «Marvel».

Примітки 

Патронімічні прізвища